«Капитошка» () — советский мультипликационный фильм, созданный на студии «Киевнаучфильм» в 1980 году по сценарию писательницы Н. А. Гузеевой — автора персонажа Капитошка.

Мультфильм имеет два языковых варианта: русский и украинский. В обоих вариантах Богдан Бенюк озвучивал Волка. Украинский вариант короче русского на 5 секунд из-за меньшего количества титров: написаны только фамилии создателей без указания их профессий.

Сюжет 
Капитошка — весёлая капелька летнего дождя, он несёт в себе разноцветье радуги, энергию солнца и живительную силу воды.

Однажды Капитошка появился в домике молодого Волка. Волк — по сути добрый и ласковый, но хотел стать настоящим волком: свирепым, злым, страшным. Так написано в самоучителе для настоящих волков. Волк усиленно учит правила из учебника и тренирует страшные позы. Во время этого он пугается стука по крыше капель внезапного дождя.

Вообразив себя грозным, погнавшись за Капитошкой и поймав его, Волк пробует сварить его на обед. После бесполезных попыток Волка погоня постепенно превращается в весёлую игру, и Капитошка становится его другом.

Но Капитошке пора улетать обратно на дождевую тучку, к огорчению Волка.

Поскольку мультфильм имеет грустный конец, было сделано более весёлое продолжение «Возвращайся, Капитошка!» (1989).

В следующем фильме Волку стало одиноко на сердце. Полив цветы, Волк стряхивает оставшуюся капельку к себе на ладонь, но ничего не выходит. Тогда он протирает тряпкой портрет Капитошки и представляет, как он играл с ним в первом фильме.

В это время ворона-почтальон несла в своём клюве телеграмму от Капитошки, в которой было написано Волку: «Подожди немножко, скоро буду». Не успела ворона долететь, как вдруг случайно сбила шляпу с тёти Волка – Волчицы. Та, в ответ на извинение, со злости замахнулась зонтом на ворону, и она в страхе убегает.

Когда ворона прилетела к Капитошке, выясняется, что она потеряла телеграмму при встрече с Волчицей. Услышав, что Волк ждёт дождь, ворона решила «накаркать» его музыкой из своего граммофона. Но дождь не начался.

А в это время к Волку приходит его тётя, и начинается скандал из-за того, что её племянник живёт мирно и дружно. Волк попытался её прогнать, но она его избила так, что он отлетел к стенке и расплакался. Слёзы Волка падают на упавший от удара Волка о стену термометр, и начинается дождь, вследствие чего появляется Капитошка и напевает песню, которая потом прозвучала в титрах:

У братишки-дождика тучку попрошу.
У сестрёнки-радуги радости спрошу.
Жить на свете весело, плакать не хочу.
На крылатой песенке к другу прилечу.

Волчица ещё больше рассердилась и пыталась прогнать Капитошку. Но в итоге её лапа попала в собственный капкан, а когда она съела его вместе с мылом, из её пасти вылетели пузыри, и Капитошка с Волком продолжили играть друг с другом. От чиха Волчицы Капитошка вылетает из дома, за ним бежит Волк. Потом Капитошка украшает ель, где живут Волк и Ворона, и возвращается на свою дождевую тучку. Хромая Волчица покидает дом Волка: «Всё! Ноги моей здесь больше не будет!». Из её шляпы вылетает телеграмма от Капитошки, и Волк, прочитав её, кричит своему другу: «Я буду ждать тебя! Возвращайся, Капитошка!».

Над фильмом работали 
 автор сценария — Наталья Гузеева
 режиссёр — Борис Храневич
 художник-постановщик — Генрих Уманский
 композитор — Геннадий Сасько
 оператор — Анатолий Гаврилов
 звукооператор — Ирина Чефранова
 художники-мультипликаторы: Михаил Титов, Нина Чурилова, Владимир Врублевский, Александр Викен, Адольф Педан, Я. Селезнёва
 роли озвучивали: Людмила Игнатенко, Елена Слободяник, Богдан Бенюк, Ольга Сумская (русскоязычная версия), Наталья Сумская (украиноязычная версия), Евгений Паперный
 ассистенты — Е. Дёмкина, А. Савчук, А. Назаренко, Ирина Сергеева
 монтаж — С. Васильева
 редактор — Л. Пригода
 директор картины — Иван Мазепа

Музыкальное оформление мультфильма и песенку Капитошки исполнила Хоровая капелла Украинского радио.

Издания 
Мультфильм издавался на DVD-сборнике «Капитошка».

Капитошка в играх 
В 2014 году вышла игра по мотивам для мобильных телефонов — «Капитошка HD».

Источники 
  Стр. 213, 286.

Примечания

Ссылки 
 Согласно выборке портала «Вести», «Капитошка» вошёл в десятку лучших фильмов и мультфильмов украинского производства, Киев 07 Августа, 2013, автор Ольга Ястребова

Персонажи мультфильмов
Персонажи сказок
Короткометражные мультфильмы СССР 1980-х годов
Мультфильмы студии «Киевнаучфильм»
Рисованные мультфильмы СССР 1980 года
Музыкальные мультфильмы
Мультфильмы о волках
Мультфильмы о говорящих животных
Мультфильмы на украинском языке